Herculis 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 22 lipca w Monako. Zawody są zaliczane do prestiżowej Diamentowej Ligi.

Do nietypowej sytuacji doszło po biegu na 1500 metrów – dwaj francuscy biegacze: Mehdi Baala i Mahiedine Mekhissi-Benabbad wdali się ze sobą w bójkę, którą przerwali dopiero sędziowie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Herculis
2011 w Monako